Список миллиардеров по версии журнала Forbes за 2012 год — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2011 года. Данный рейтинг является 25-м, юбилейным.

Общее количество миллиардеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 16 человек, составив 1226 человек из 58 стран мира, что является рекордным количеством за 25 лет существования рейтинга.

Самое большее количество миллиардеров проживает в США — 425 человек, далее следует Россия — 96 человек и Китай — 95 человек. 

Общий капитал участников списка составляет 4,6 трлн долларов, что на 100 млрд больше чем в предыдущем году.

Пятёрка самых богатых людей

Первые двадцать миллиардеров

Ссылки 
 The World’s Billionaires
 Топ-20 богатейших людей мира — 2012
 Весь список изменений состояний миллиардеров

Миллиардеры